Maceira peut désigner :
au Portugal :
homonymies exactes :
Maceira, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Maceira, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Maceira, paroisse civile de la municipalité de Torres Vedras, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
homonymies partielles :
Fornos de Maceira Dão, paroisse civile de la municipalité de Mangualde, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Moimenta de Maceira Dão, paroisse civile de la municipalité de Mangualde, située dans le district de Viseu et la région Centre.